Iwan Własow (1904-1941) – radziecki urzędnik konsularny i dyplomata
 Iwan Własow (1903-1969) – radziecki polityk, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Rosyjskiej FSRR w latach 1946-1950